Дамский — фамилия; имеет женскую форму Дамская. Носители:

 
 Дамский, Альберт Яковлевич (Авраам Яковлевич; 1868—1949) — врач-уролог, преподаватель Смоленского медицинского института, профессор.
 Дамский, Яков Владимирович (1934—2009) — советский шахматист.

См. также 
 «Дамский вестник» — журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1860 году.
 
 «Дамский портной» — советская кинодрама режиссёра Леонида Горовца, снятая по мотивам одноимённой повести Александра Борщаговского в 1990 году.
 «Дамский убийца» — детективный телефильм режиссёра Майкла Скотта.